Młynarski est un patronyme porté notamment par :

 Emil Młynarski (1870-1935), chef d'orchestre, compositeur, violoniste et pédagogue polonais ;
 Mieczysław Młynarski (1956), joueur et entraîneur polonais de basket-ball ;
 Tomasz Młynarski (1977), politologue et diplomate polonais ;
 Wojciech Młynarski (1941-2017), écrivain, poète, auteur-compositeur, metteur en scène polonais.